Gróf Dávid (Budapest, 1989. április 17. –) magyar labdarúgó, a görög Levadiakósz kapusa.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Hibernian 
2008. augusztus 26-án mutatkozott be a Greenock Morton elleni skót Ligakupa mérkőzésen. Még ebben a szezonban elítélték ittas vezetésért, ennek következtében két évig eltiltották a vezetéstől.

Notts County 
2010. júliusában aláírt a League Oneban szereplő Notts County csapatához. Ugyanezen a napom a Tamworth ellen játszott barátságos mérkőzést.

2010. augusztus 4-én kölcsönbe került a Tamworthhoz. Hat nappal később a Notts County visszahívta.

2011. január 31-én a Mansfield Town csapatába került kölcsönbe.

Walsall 
2011. nyarán az angol Walsall csapatába igazolt.

Honvéd 
2016 május 24-én a Honvéd hivatalos honlapján jelentette be, hogy hároméves szerződést kötött az előző szezonban Csákváron, korábban német és angol alsóbb osztályú csapatokban is megfordult kapussal.

Ferencváros 
2019. május 27-én ingyen szerződött a friss magyar bajnok Ferencvároshoz. A 2019-2020-as szezonban hétszer védett a bajnoki címet szerző csapatban.

Debreceni VSC 
2020 szeptemberében kölcsönbe a másodosztályú DVSC-hez igazolt. 2021. július 1-től a debreceni csapat játékosa lett, a klub az egy éves kölcsönszerződés letelte után élt az opcióval.

Levadiakósz 
2023. január 31-én jelentették be, hogy 2024-ig kötött szerződést a görög Levadiakósszal.

A válogatottban 
2017-ben meghívott kapott Bernd Storck szövetségi kapitánytól a június 5.-i és június 9.-i Oroszország és Andorra elleni mérkőzésekre készülő felnőtt válogatott keretébe.

2018-ban Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a válogatott keretébe.

Családja
Apja Gróf Attila is labdarúgókapus volt, aki az NB I-ben legtöbbször az Újpesti Dózsában játszott.

Sikerei, díjai 
  Budapest Honvéd
NB I
 bajnok (1): 2016–17
2017–18-as szezonban megkapta a Fülöp Márton-díjat az év védéséért.
 Magyar kupa ezüstérmes: 2018–19
 Ferencvárosi TC
 Magyar bajnok (1): 2019–20
 Debreceni VSC
 Magyar másodosztályú bajnok: 2020–21

Statisztika

Klubcsapatokban
2022. október 29-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 
 

1989-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Hibernian labdarúgói
A Notts County labdarúgói
A Mansfield Town labdarúgói
A Walsall labdarúgói
A Berliner AK 07 labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
Budapesten született személyek
Magyar bajnok labdarúgók
A Csákvár labdarúgói
A Ferencváros labdarúgói
A DVSC labdarúgói
A Levadiakósz labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói
Az NB III labdarúgói